Болеро је појам који може да се односи на:
 
 Болеро - врста плеса из Шпаније;
 Болеро - лирско дело Жозефа Мориса Равела за балет;
 Болеро - лирско дело Фредерика Шопена из 1833. године; 
 Болеро - филм из 1934. са Карол Ломбард; 
 Болеро - еротски филм у режији Џона Дерека; 
 Болеро (одећа) - кратка женска јакна.
 Болеро (група)
 Болеро (албум) - албум Хаустора